Капиља Бланка има више значења:

 Капиља Бланка (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Капиља Бланка, Ранчо де лос Перез (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Капиља Бланка, Санта Тереса (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Капиља Бланка (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику